Lubembe peut être :
 la Lubembe occidentale , rivière du Haut-Katanga en République démocratique du Congo ;
 la Lubembe orientale, rivière du Haut-Katanga en République démocratique du Congo.

Voir aussi